Il doppio del torneo di tennis Little Rock Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dibley e Haroon Rahim che hanno battuto in finale Bob Hewitt e Frew McMillan 6–7, 6–3, 6–3

Teste di serie 
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (finale)
 Ismail El Shafei /  Erik Van Dillen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Little Rock Open 1977